Mijnheer Prikkebeen, een Nederlands stripverhaal
Prikkebeen (lied), een duet van Boudewijn de Groot en Elly Nieman
Prikkebeen (ep), een ep met daarop genoemd duet